Municipio de Almond puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Almond (condado de Stanly, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stanly.
 Municipio de Almond (condado de Big Stone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Big Stone.